obelisk – rodzaj pomnika
 Obelisk – skała w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Obelisk – wzgórze w gminie wielka Nieszawa, powiecie toruńskim, województwie kujawsko-pomorskim
 Obelisk, Obeliski – skała wspinaczkowa we wsi Podzamcze na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej